Suite fantastique (Foulds), compositie van John Foulds uit 1921
Suite fantastique (Search), compositie van Frederick Preston Search uit 1931
La Coquille à planètes of suite fantastique pour une voix et douze monstres en huit émissions radiophonique, radio-uitzending van Pierre Schaeffer uit 1944